345762 Jacquescoeur è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 2007, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a  e da un'eccentricità di 0,1341877, inclinata di 1,77388° rispetto all'eclittica.

Collegamenti esterni 

Jacquescoeur
Corpi celesti scoperti nel 2007